Les Aventures de Sherlock Holmes est un recueil de nouvelles policières écrit par sir Arthur Conan Doyle.
 Les Aventures de Sherlock Holmes (The Adventures of Sherlock Holmes) est un film d'Alfred L. Werker, sorti en 1939.
 Les Aventures de Sherlock Holmes est une série télévisée britannique diffusée à partir de 1984.
 Les Aventures de Sherlock Holmes est une série de jeux vidéo dont le premier date de 2002.